Orheim ist der Familienname von:
 Olav Orheim (* 1942), norwegischer Glaziologe und Klimaforscher 

Sonstiges:
 Orheim Point, Landspitze im Ellsworthland, Antarktika